

Patronymes 
 
 Adolf Pollitzer (1832-1900), violoniste hongrois.
 Marcel Pollitzer (1888-1981),  homme de lettres, conférencier, journaliste français.

Autre 
 Prix des écrivains combattants Fondation Marcel-Pollitzer, du nom de Marcel Pollitzer, remis chaque année depuis 1953 pour honorer un ouvrage historique.

Voir aussi 
 
 

Patronyme juif
Patronyme slave